Haus Eyll bezeichnet:

 Haus Eyll (Kamp-Lintfort), einen ehemaligen Herrensitz in Kamp-Lintfort, Stadtteil Eyll
 Haus Eyll (Maastricht), auch Croonenhof genannt, ein Schloss im niederländischen Maastricht, Stadtviertel Heer
 Haus Eyll (Straelen), ein Herrenhaus in Straelen
 Haus Eyll (Weeze), auch Haus Heekeren genannt, ein verschwundenes Herrenhaus in Weeze
 Haus Eyl, eine ehemalige Wasserburg in Huisberden, einem Ortsteil von Bedburg-Hau